Churavý je příjmení, jež nosí více osobností:

 Josef Churavý (1894–1942) – československý voják
 Pavel Churavý (* 1977) – český závodník v severské kombinaci

Externí odkazy